Lista kapitanów włoskiego klubu piłkarskiego A.C. Milan.

Lista zawiera chronologiczny wykaz graczy, którzy pełnili funkcję kapitana Milanu.

Lista kapitanów Milanu 
Listę można sortować według kolumn.

Bibliografia 
 

A.C. Milan
Strony przeglądowe – sport